Petrella ist der Name der italienischen Orte:

 Petrella Salto, Gemeinde in der Provinz Rieti, Latium
 Petrella Tifernina, Gemeinde in der Provinz Campobasso, Molise
 Petrella Liri, Ortsteil der Gemeinde Cappadocia, Provinz L'Aquila, Abruzzen

Petrella ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Petrella (* 1978), italienischer Schriftsteller
Clara Petrella (1914–1987), italienische Sopranistin
 Errico Petrella (1813–1877), italienischer Komponist
 Gianluca Petrella, italienischer Jazzposaunist
 Ivan Petrella (* 1969; auch: Iván Petrella), argentinischer Befreiungstheologe
 Mirko Petrella (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Nick Petrella, US-amerikanischer Perkussionist und Musikpädagoge
 Riccardo Petrella, italienischer Sozial- und Politikwissenschaftler
 Vittorio Petrella Da Bologna (1886–1951), italienischer Maler des Futurismus

Petrella ist der Name

 des deutschen Dampfers Petrella (Schiff), dessen Versenkung am 8. Februar 1944 durch das U-Boot HMS Sportsman (P229) als größte Schiffskatastrophe der Neuzeit im Mittelmeer gilt